Ахерн (; ; ) — фамилия ирландского происхождения (Ахе́рн) и германский топоним (А́херн):
 Ахерн — город в Германии.
  (род. 1984) — американский баскетболист и тренер.
 
 Ахерн, Брайан (род. 1945) — канадский и американский кантри-продюсер.
 Ахерн, Дермот (род. 1955) — ирландский политик.
 Ахерн, Джерри (1946—2012) — американский писатель-фантаст, сценарист.
  — ирландский телесценарист и режиссёр.
 Ахерн, Джон Фрэнсис (1900—1985) — хоккейный функционер, президент ИИХФ.
  (1963—2016) — британская актриса и писательница.
 Ахерн, Майкл (1940—2017) — американский астрофизик.
  (род. 1944) — ирландский политик, брат Брети Ахерна.
 
 Ахерн, Сесилия (род. 1981) — ирландская писательница, дочь Берти Ахерна.
 Ахерн, Тимоти (1885—1968) — британский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1908 года.

См. также